

Ксаверинув — село в гміні Воля-Мисловська Луківського повіту Люблінського воєводства
 Ксаверинув — село в гміні Ласкажев Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства